Heinrich Garmers ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Garmers (Politiker) (auch Hinrich Garmers; 1534–1608), deutscher Politiker, Ratsherr in Hamburg 
 Heinrich Garmers (Jurist) (1599–1656), deutscher Jurist und Offizier